Santa María de Gracia puede referirse a:

Santa María de Gracia, barrio de Murcia (España).
Santa María de Gracia, barrio de La Laguna, en Tenerife (España).
Alguna de las diversas iglesias de Santa María de Gracia.
 Convento Santa María de Gracia en Jerez de la Frontera (España).